Auðun Helgason – ex calciatore islandese
 Einarr Helgason – poeta islandese
 Elfar Freyr Helgason – calciatore islandese
 Guðni Rúnar Helgason – ex calciatore islandese
 Hallgrímur Helgason – scrittore, drammaturgo, pittore e autore radiofonico, televisivo e cinematografico islandese
 Oddi Helgason – astronomo islandese
 Thormodr Helgason – principe vichingo
 Þórir Jóhann Helgason – calciatore islandese